Bache-Wiig ist der Name folgender Personen
 Anna Bache-Wiig (* 1975), norwegische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Jens Bache-Wiig (1880–1965), norwegischer Hochschullehrer und Industrieller
 Julia Bache-Wiig (* 1984), norwegische Schauspielerin